

Cinema 
 Condannata (Wicked) – film del 1931 diretto da Allan Dwan
 La catena del male (Wicked) – film del 1998 diretto da Michael Steinberg 
 Wicked Pictures – casa di produzione cinematografica porno

Musica 
 Wicked – singolo di Ice Cube del 1992
 Wicked! – album degli Scooter del 1996
 Wicked – singolo di Future del 2016

Altro 
 Wicked – personaggio dell'Universo Marvel
 Wicked – musical del 2003 composto da Stephen Schwartz
 Wicked! - Cattivissimi! (Wicked!) – serie televisiva australiana del 2001
 Wicked – videogioco del 1989